Кронах:

 Кронах — город в Германии, районный центр.
 Кронах — район в Германии.
 Кронах — река в Германии, протекает по земле Бавария, речной индекс 241132. 
 Кронах — река в Германии, протекает по земле Бавария, речной индекс 241446.